

Patronyme 

 Augustin de Lespinasse (1737-1816), militaire français, frère de Louis-Nicolas ;
 Colette Lespinasse (1962-), journaliste, conférencière, humanitaire et, militante haïtienne ;
 Ernest Lespinasse (1897-1927), gymnaste français ;
 Étienne Lespinasse (1743-1804), homme politique néerlandais ;
 Gabriel Lespinasse de Saune (1848-1939), marin militaire français ;
 Gérard Lespinasse (1945-), joueur de basket-ball français ;
 Henri Lespinasse de Saune (1850-1929), évêque, vicaire apostolique de Tananarive;
 Herbert Lespinasse (1884-1972), graveur et peintre de paysages ;
 Jean de Lespinasse (1896 - 1979), céramiste français ;
 Julie de Lespinasse (1732-1776), salonnière française ;
 Louis-Nicolas de Lespinasse (1734-1808), peintre-illustrateur et militaire français ;
 Pierre Lespinasse (1881-1943), avocat général français ;
 René de Lespinasse (1843-1922), archiviste paléographe et historien français.

Fiction
Robert Lespinasse
Langelot sur la Côte d'Azur#Personnages

Toponyme 

 Lespinasse, commune française, située dans le département de la Haute-Garonne ;

 Saint-Forgeux-Lespinasse, commune française, située dans le département de la Loire ;
 Saint-Germain-Lespinasse, commune française, située dans le département de la Loire ;
 Saint-Jean-Lespinasse, commune française, située dans le département du Lot ;
 Saint-Vincent-Lespinasse, commune française, située dans le département de Tarn-et-Garonne.

Lieux-dits 
 Lespinasse à Saint-Sernin, Ardèche ;
 Lespinasse à Saint-Mamet-la-Salvetat, Cantal ;
 Lespinasse à Alleyrat, Corrèze ;
 Lespinasse à Carves, Dordogne ;
 Lespinasse à Issac, Dordogne ;
 Lespinasse à La Dornac, Dordogne ;
 Lespinasse à Saint-Geyrac, Dordogne ;
 Lespinasse à Saint-Martin-le-Pin, Dordogne ;
 Lespinasse à Tursac, Dordogne ;
 Lespinasse à Veyrines-de-Vergt, Dordogne ;
 Lespinasse à Cancon, Lot-et-Garonne ;
 Lespinasse à Lavergne, Lot-et-Garonne ;
 Lespinasse à Miramont-de-Guyenne, Lot-et-Garonne ;
 Lespinasse à La Tuilière, Loire ;
 Lespinasse dans l'ancienne commune de Cours-la-Ville devenue Cours en 2016, Rhône.

Autres 
 Château de Lespinasse, à Ussel (La Tourette), Corrèze ;
 Régiment du Bourg de Lespinasse : régiment d’infanterie.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Patronyme français